Вопроси́тельное местоиме́ние (, , также interrogative words) — класс местоимений, которые означают, что говорящий не в состоянии идентифицировать объект или его свойства и побуждает слушающего помочь ему осуществить эту идентификацию («кто?», «что?», «какой?», «который?» и другие). Иногда вопросительные местоимения объединяют с относительными в разряд вопросительно-относительных местоимений. Это связано с тем, что одни и те же местоимения используются для выражения прямого и косвенного вопросов.

Основные категории вопросительных местоимений и их особенности 
Вопросительные местоимения можно разбить на такие семантические категории, как Лицо, Предмет, Посессор, Инструмент, Место, Качество, Количество, Время, Образ действия, Причина и другие. Семантическая категория соответствует категории слова, к которому отсылает вопросительное местоимение. Не все категории обязательно представлены в любом языке. Часть может отсутствовать, часть -  объединяться в более крупную категорию, и тогда считается, что в языке более дробное противопоставление нерелевантно. Семантические категории в различных языках устроены по-разному, что связано с особенностями грамматики того или иного языка.

Категории Лицо и Предмет 
К этому классу относятся такие местоимения русского языка, как кто? что?.

Выражение одушевлённости 
Противопоставление лицо vs. предмет — это противопоставление по одушевлённости. Такая оппозиция встречается почти повсеместно, даже в языках со слабо выраженным противопоставлением по одушевлённости. Считается, что следующее утверждение близко к универсальному: «Вопросительные местоимения демонстрируют дихотомию человек vs. не-человек или, в более редких случаях, одушевлённое vs. неодушевлённое». Однако существуют языки, в которых отсутствует данное противопоставление, например, в языках терена kuti 'кто/что?' и гуарекена iʃi 'кто/что?' 

С другой стороны, возможно представить категорию одушевленности более дробно, как, например в языке юте. В разных источниках приводится разный анализ системы вопросительных местоимений категории Лицо/Предмет этого языка:
 Сепир: человек vs. животное vs предмет
 Гивон: одушевлённое существо vs. нереферентный объект vs. предмет (< место).

Выражение числа 
В некоторых языках возможно различение в местоимении кто? единственного и множественного числа. Примерами таких языков являются финский (kuka? — ketkä? 'кто?' и mikä? — mitkä? 'что?') и турецкий (kim?? — kimler? 'кто?' и ne? — neler? 'что?').

Выражение рода 
Существуют языки, различающие мужской и женский род в вопросительных местоимениях, относящихся к категории лица. Такое явление обнаружено, например, в тамильском языке (eval — 'кто? (о мужчинах)' и evan — 'кто? (о женщинах)') и хауса (wā̱nẹ̄  — 'кто? (о мужчинах)' и wā̱cẹ̄  — 'кто? (о женщинах)']).

Выражение вежливости 
В некоторых языках возможно выразить вежливость с помощью вопросительного местоимения. Так, в тамильском наряду с местоимениями 'кто?' для женщин и мужчин существует местоимение evar, общее для обоих родов, выражающее почтение к лицу, которое потенциально является объектом вопроса. В японском представлено несколько степеней вежливости: だれ дарэ 'кто (нейтрально)?' — どのかた доноката и どなた доната 'кто (вежливо)?' — どちらさま дотира-сама 'кто (еще более вежливо)?'.

Категории Посессор и Инструмент 
В категорию Посессор попадают местоимения, указывающие на то, что некое лицо является обладателем определённого предмета, и говорящий хочет идентифицировать это лицо. В русском языке это местоимения чей? и кого? в предложениях типа 'Чья эта тетрадь?'.

В категорию Инструмент попадают местоимения, указывающие на то, что определённое действие было совершено с помощью неизвестного предмета, и говорящий хочет идентифицировать этот предмет. В русском языке это местоимение чем?.

В работе М. Сисоу по типологии вопросительных местоимений отмечается, что специальных форм для этих категорий не обнаружено: во всех рассмотренных языках они являются падежными формами от местоимений категорий Лицо и Предмет соответственно. Однако такому представлению не соответствует русское местоимение чей?, очевидным образом не связанное с местоимением кто?.

Категория Место 
Кроме местоимения 'где?' во многих языках обнаруживаются другие местоимения категории Место, но в большинстве своём это слова со значением 'откуда?' и 'куда?'. Некоторые языки благодаря развитым системам локативных падежей различают несколько типов вопросительных местоимений места, например, лезгинский язык различает шесть таких местоимений:

Категория Время 
К местоимениям этой категории относится .

В языке может быть несколько местоимений категории Время, однако это встречается довольно редко и число таких местоимений невелико. Например, язык тувалу:
  aafea  'когда'
  anafea 'когда (в прошлом)'
  maafea 'когда (в настоящем)'

Категория Количество 
В русском языке к этому классу относится местоимение 'сколько?'.

В рамках категории Количество в некоторых языках существует различие между конкретными и вещественными существительными, отражаемое в вопросительных местоимениях, как, например в английском how many и how much, образованных на базе местоимения how категории Образ действия. Однако есть и языки, в которых такие местоимения морфологически не связаны:

Категория Образ действия 
В русском языке к данной категории относятся местоимение 'как?' и вопросительные обороты 'в какой мере/степени?', 'каким образом?'.

Встречаются языки, в которых для выражения способа действия и меры/степени используются разные местоимения. Например, в тайском:

kin yaŋŋay
eat how
'Как ты ешь это?'
nàk   thâwrày
heavy how.much
'Насколько это тяжело?'
Данное противопоставление пока слабо изучено, однако представляется, что существует тесная связь между категориями Мера/Степень и Количество:

Категория Качество 
Из местоимений русского языка в данный класс попадает вопросительный оборот 'что [это] за?' и вопросительное местоимение 'какой?' в определённых контекстах.

Местоимения данной категории традиционно образуются из других вопросительных слов (, ). Исключение составляют латинский язык с местоимением qualis и язык ватаман с gungarrma, которое при переводе часто передаётся вопросительными местоимениями категорий Количество и Способ:

gungarrma madin
what.kind word.ABS
'Что это за слово?'

Глагольные вопросительные местоимения 
Малоизвестным лингвистическим феноменом является способность вопросительных местоимений в некоторых языках выражаться глаголом. Например, в языке типай представлены различные вопросительные местоимения maayiich 'что?', mawi 'что делать?' и che*i 'что говорить?':

maayiich-pe-m  gaayiin aakatt-chu
what-DEM-INSTR chicken cut-Q
'Что он использовал для разрезания цыплёнка?'
me-ny-chaakeet-pu  ma<m>wi-a
2-ALIEN-jacket-DEM <2>do.what-Q
'Что ты сделал со своей курткой?'
puu      keyaw  che*<w>i    t*waaniw-a
that.one behalf <3>say.what be.together-Q
'Что они сказали от его имени?'

В языке лавукалеве различаются вопросительные местоимения ria 'где?' и vasia 'быть где?':

le  inu ria   ngoa me-m     inu
but 2SG where stay HAB-SG.M 2SG
'Но где ты живёшь?'
b. me-kalam vasia-m
2PL-father  be.where-SG.M
'Где [находится] ваш отец?'

В русском языке к данной категории можно отнести вопросительный предикатив каково́?: 'Каково быть многодетной матерью?'.

Формальные особенности и словообразовательные типы 
В вопросительных местоимениях часто обнаруживаются одинаковые формальные элементы, как, например, в английском: who, what, why. Однако это не является универсалией, и найти такие примеры за пределами индоевропейских языков сложно. В основном же вопросительные местоимения образуются от разных основ, как, например, в языке ватаман:

yinggiya    'кто?' 
ngamanda    'что?' 
guda        'где?' 
nyangurlang 'когда?' 
gungarrma   'что за?', 'как?', 'сколько?'

Существуют определённые закономерности деривации вопросительных местоимений в языке. Так, местоимения категории Лицо почти никогда не образуются из местоимений другой категории (исключения: юте, гуарекена и др.). Также специальное местоимение почти всегда используется для категории Место (исключения: пирахан, макуши и др.). Местоимения категории Причина в большинстве случаев образуются от местоимений категории Предмет, но есть и случаи и образования от категорий Способ и Место. Возможности деривации вопросительных местоимений одной категории из вопросительных местоимений другой можно видеть на рисунке.

Позиция в предложении 
По данным Всемирного атласа языковых структур, существует две распространённые модели того, как располагаются вопросительные обороты (вопросительное слово с предлогом и/или зависимыми) в предложении. В одних языках вопросительный оборот обязательно располагается в начале предложения. Таких языков в выборке Атласа насчитывается 264. Например,  и рус. аналог ‘Где ты живёшь?’. В английском и русском возможно поместить вопросительное местоимение не в начало, но такой порядок слов будет маркированным. Он используется в двух случаях:

в эхо-вопросах, когда говорящий выражает удивление или недоверие к чему-то, что он услышал: 
  You are living where?!
 ‘Ты живешь где?!‘
в вопросах учителей к ученикам:
   Napoleon died in what year?
  'Наполеон умер в каком году?'
В других языках вопросительные местоимения не обязательно стоят в начале предложения. Таких языков в выборке оказалось 615. В этом случае они чаще всего встречаются in situ, то есть в той позиции, в которой они стояли бы в соответствующем невопросительном предложении, например, ланго (порядок слов SVO):

   òkélò ò-nɛ̀nò       ŋà
  Okelo 3sg-see.perf who 
  'Кого видел Окело?' 

Также существуют языки со смешанной системой, когда для некоторых вопросительных предложений вопросительное местоимение должно обязательно располагаться в начале, а для некоторых - нет. Таких языков насчитывается 23.

Количество вопросительных местоимений 
Вопросительные местоимения встречаются во всех языках мира. Однако их количество заметно варьируется от языка к языку. Так, в языке может быть только одно слово, используемое для выражения вопросов всех типов. Такой структурой обладает язык апурукаяли: слово tsika (в некоторых работах tshika) является универсальным вопросительным словом, конкретное вопросительное значение определяется с помощью добавления лёгкого глагола. Примеры:

tsika i-tim-i-ka     iri-_ta
WH    3MASC-be-TAM-Q 3MASC-there
‘Кто он?’
tsika o-pait-a-ka     h-a-ake-ri
WH    3FEM-name-TAM-Q 3MASC-take-TAM-REL
'Что он взял?’
tsika p-a-ake-ro-ka
WH    2-get-TAM-3FEM-Q
‘Где ты взял это (жен)?’

В то же время в языке может быть достаточно большое количество вопросительных местоимений. Это связано с морфологическими особенностями языка. Так, в немецком языке много вопросительных местоимений, образованных по схеме wo+предлог: wofür — 'для чего', womit — 'с чем', woraus — 'из чего, откуда'. Как видно, на русский язык данные местоимения переводятся сочетанием вопросительного местоимения с предлогом. Однако не все сочетания wo+предлог разрешены в немецком *worohne, *worab, *wobis. Также могут быть более сложные схемы типа woher/ woraus + предлог: woherauf, wohinab.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Местоимения